St. Aureus und Justina ist der Name folgender Kirchen und Kapellen:

 St. Aureus und Justina (Bommersheim)
 St. Aureus und Justina (Büdesheim)
 St. Aureus und Justina (Zahlbach)